Okręty US Navy o nazwie USS  "Carter Hall":
 Pierwszy  był okrętem desantowym typu Ashland. Zwodowany w 1943, skreślony z listy w 1969.
 Drugi  jest okrętem desantowym typu [Harpers Ferry. Zwodowany w 1993 i nadal w służbie.

Carter Hall